Южный остров:

 Южный остров — остров в Архангельской области, в архипелаге Новая Земля.
 Южный остров — остров в Новой Зеландии.